Il singolare del Qatar Total Open 2007 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2007.

Marija Šarapova era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Justine Henin ha battuto in finale Svetlana Kuznecova 6–4, 6–2.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Justine Henin (campionessa)
  Svetlana Kuznecova (finale)
  Martina Hingis (quarti di finale)
  Jelena Janković (semifinali)

  Patty Schnyder (quarti di finale)
  Daniela Hantuchová (semifinali)
  Anna-Lena Grönefeld (primo turno)
  Francesca Schiavone (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Qatar Total Open 2007